Haslam ist der Name folgender Personen:
 Anna Haslam (1829–1922), irische Suffragette und Feministin
 Annie Haslam (* 1947), englische Rocksängerin und Texterin
 Bill Haslam (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 
 Eleanor Haslam (* 1939), kanadische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Elliott Haslam (1851–1915), kanadischer Musikpädagoge und Chorleiter
 George Haslam (* 1939) britischer Jazzmusiker
 Gerald Haslam (1937–2021), US-amerikanischer Autor
 Harry Haslam (1883–1955), britischer Hockeyspieler
 Henry Haslam (1879–1942), englischer Fußballspieler
 Jimmy Haslam (* 1954), US-amerikanischer Unternehmer und Besitzer des American-Football-Teams Cleveland Browns
 Jonathan Haslam (* 1951), US-amerikanischer Historiker
 Juliet Haslam (* 1969), australische Hockeyspielerin
 Leon Haslam (* 1983), britischer Motorradrennfahrer
 Lewis Haslam (1856–1922), britischer Politiker
 Robert Haslam, Baron Haslam (1923–2002), britischer Ingenieur und Industrieller
 Ron Haslam (* 1957), britischer Motorradrennfahrer

Haslam steht außerdem für:
 Haslam (Texas), Ort im Shelby County
 Haslam Heights, Gebirge im Grahamland, Antarktika